Stéphane Breton (1959-), réalisateur, photographe et ethnologue français ;
 Stéphane Breton (1969-), acteur québécois.